«Долгий дом» () — отснятый, но так и не выпущенный в прокат американский драматический фильм режиссёра Джеймса Франко по одноимённому роману Уильяма Гэя.

Сюжет 
1940-е годы, штат Теннесси. Молодой подрядчик Натан Винер (Джош Хатчерсон), получает заказ на строительство бара для харизматичного бутлегера Томаса Хавингтона (Тим Блейк Нельсон), не зная о том, что этот человек десятью годами ранее убил его отца.

В ролях

Производство 
6 апреля 2015 года было объявлено о том, что Джеймс Франко станет актёром в фильме, который сам же и спродюсирует и срежиссирует. Изданный в 1999 году роман  был адаптирован Винсом Джоливеттом и Стивом Йанасом. Финансированием и производством занялась компания «RabbitBandini Productions», продюсерами стали Винс Джоливетт и Джей Дэвис, а исполнительными продюсерами —Джим Рив и Роберт Холми-младший из компании «Sonar Entertainment».

16 апреля Франко разместил в «Instagram» список актёров своего фильма, в который вошли Джош Хатчерсон, Тимоти Хаттон, Кигэн Аллен, Эшли Грин, Тим Блейк Нельсон,  и .

1 мая было объявлено, что главные роли в фильме получили Тим Блейк Нельсон и Джош Хатчерсон. 4 мая к ним присоединились Тимоти Хаттон, Кортни Лав и Джанкарло Эспозито. 5 мая в актёрскую команду вступили Эштон Кутчер, Джош Хартнетт, Зои Левин, Анали Типтон, Скотт Хазе и Робин Лорд Тейлор.

17 апреля было объявлено о том, что съёмки пройдут в Гамильтоне и Цинциннати (штат Огайо). 21 апреля 2015 года Франко заявил о желании снять часть фильма в  и . Спустя неделю он был замечен на прогулке в Итоне.

Основные съемки начались 1 мая в Гамильтоне, совпав с началом съемок другого фильма Франко под названием «Коза», которые начались 17 мая в Итоне. Съёмки продлились три недели, и за это время в них смогли принять участие сотни статистов-добровольцев. Съёмки помогли местной экономике округа Батлер, вследствие чего производителям фильма от руководства штата Огайо были предложены налоговые льготы в размере 288 355 долларов.

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы Джеймса Франко
Экранизации романов США